Damernas lagtävling i värja vid världsmästerskapen i fäktning 2015 avgjordes vid Olimpijskij-arenan i Moskva, Ryssland, under perioden 17–18 juli 2015. 31 landslag om fyra fäktare vardera deltog i tävlingen.

Kina besegrade Rumänien i finalen med slutsiffrorna 45–36. Ukraina besegrade USA i matchen om tredjepris med slutsiffrorna 44–42.

Resultat
Segraren ur respektive sektion kvalificerade sig till semifinalspel.

Sektion 1

Sektion 2

Placeringsmatcher

Matcher om femte- till åttondeplats

Matcher om nionde- till sextondeplats

Matcher om trettonde- till sextondeplats

Match om tredjepris

Finalmatch

Källor

Referenser

Värja damlag